|-
| 183801 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183802 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183803 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183804 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183805 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183806 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183807 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183808 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183809 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183810 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183811 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183812 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183813 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183814 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183815 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183816 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183817 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183818 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183819 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183820 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183821 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183822 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183823 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183824 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183825 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183826 - ||  || 26 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183827 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183828 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183829 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183830 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183831 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183832 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183833 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183834 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183835 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183836 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183837 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 183838 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183839 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183840 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 183841 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 183842 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 183843 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183844 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183845 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183846 - ||  || 22 ianuarie 2004 ||  || 
|-
| 183847 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183848 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183849 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 183850 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183851 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183852 - ||  || 27 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 183853 - ||  || 12 februarie 2004 ||  || 
|-
| 183854 - ||  || 12 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 183855 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183856 - ||  || 10 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 183857 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183858 - ||  || 10 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 183859 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183860 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183861 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183862 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183863 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183864 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183865 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183866 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183867 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 183868 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183869 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 183870 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183871 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183872 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183873 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183874 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183875 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183876 - ||  || 15 februarie 2004 ||  || 
|-
| 183877 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183878 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183879 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 183880 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183881 - ||  || 14 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183882 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183883 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183884 - ||  || 15 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 183885 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183886 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183887 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183888 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183889 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183890 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183891 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183892 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183893 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183894 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183895 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183896 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183897 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 183898 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183899 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 183900 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-